Ruské příjmení Zvjagincev () má více nositelů: 

Andrej Zvjagincev (* 1964), ruský filmový režisér
Vadim Zvjagincev (* 1976), ruský šachista
Vasilij Zvjagincev (* 1944), ruský spisovatel
Viktor Zvjagincev (1950–2022), sovětský fotbalista

Ruská příjmení